Verdonck ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Verdonck (1563–1625) gehörte zur Schule der franko-flämischer Komponisten
 David Verdonck (* 1976), belgischer Radrennfahrer
 Julien Verdonck, belgischer Turner
 Maurice Verdonck (1879–1968), belgischer Ruderer
 Nico Verdonck (* 1985), belgischer Rennfahrer
 Sven Verdonck (* 1988), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Verdonk